Камерин (Camerinus) е име на:

 Когномен на фамилията Сулпиции
 Сервий Сулпиций Камерин Корнут (консул 500 пр.н.е.)
 Квинт Сулпиций Камерин Корнут (консул 490 пр.н.е.)
 Сервий Сулпиций Камерин Корнут (консул 461 пр.н.е.)
 Квинт Сулпиций Камерин Претекстат, консулски военен трибун 434 пр.н.е.
 Квинт Сулпиций Камерин Корнут (трибун 402 пр.н.е.), консулски военен трибун
 Сервий Сулпиций Камерин, суфектконсул 393, консулски военен трибун 391, интеррекс 387 пр.н.е.
 Гай Сулпиций Камерин, консулски военен трибун 382 пр.н.е.
 Сервий Сулпиций Камерин Руф, консул 345 пр.н.е.
 Квинт Сулпиций Камерин (консул 9 г.), консул 9 г., поет
 Квинт Сулпиций Камерин (консул 46 г.), суфектконсул 46 г.
 Сулпиция Камерина, дъщеря на консула от 9 г., съпруга на Гай Антисций Вет (консул 23 г.)

 Когномен на фамилията Куспии
 Луций Куспий Камерин, суфектконсул 126 г.
 Луций Куспий Пактумей Руфин, консул 142 г.

 Когномен на фамилиите Антисции и Помпонии
 Камерин Антисций Вет, суфектконсул 46 г., син на Сулпиция Камерина
 Гай Помпоний Камерин, консул 138 г.

Вижте също 
 Камерино, град в Италия
 Битка при Камеринум, 295 пр.н.е.